Longhope – località delle Orcadi
 Longhope – località del Gloucestershire
 Longhope – località del Hampshire